Le Grand Prix moto du Qatar 2018 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2018.

Cette  du Grand Prix moto du Qatar s'est déroulée du 16 au  sur le circuit international de Losail.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2018
Sport au Qatar en 2018
Sport en mars 2018
Qatar